Laguna Blanca (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Magallanes
Laguna Blanca (Formosa), een plaats in de Argentijnse provincie Formosa